Myrbär kan avse:

Myrbär – bygdemål för hjortron
Myrbär – ett äldre namn på Tranbär